До списку лускокрилих Японії віднесені денні метелики, що були зареєстровані у Японії.

Згідно з оцінками, існує 327 видів метеликів з 5 родин, що трапляються на території Японії.

Головчаки (Hesperiidae) 

 Aeromachus inachus inachus (Ménétriès, 1858)
 Badamia exclamationis (Fabricius, 1775)
 Borbo cinnara (Wallace, 1866)
 Burara aquilina aquilina (Speyer, 1879)
 Caltoris cahira (Moore, 1877)
 Carterocephalus palaemon akaishianus Fujioka, 1970
 Carterocephalus palaemon satakei (Matsumura, 1919)
 Carterocephalus silvicola (Meigen, 1830)
 Choaspes benjaminii japonicus (Murray, 1875)
 Daimio tethys tethys (Ménétriès, 1857)
 Erionota torus Evans, 1941
 Erynnis montana montana (Bremer, 1861)
 Hasora badra badra (Moore, [1858])
 Hasora chromus inermis Elwes & Edwards, 1897
 Hasora taminata vairacana Fruhstorfer, 1911
 Hesperia florinda florinda (Butler, 1878)
 Isoteinon lamprospilus lamprospilus C. Felder & R. Felder, 1862
 Leptalina unicolor (Bremer & Grey, 1852)
 Notocrypta curvifascia curvifascia (C. Felder & R. Felder, 1862)
 Ochlodes ochracea (Bremer, 1861)
 Ochlodes subhyalinus asahinai Shirôzu, 1964
 Ochlodes venatus venatus (Bremer & Grey, 1852)
 Parnara bada bada (Moore, 1878)
 Parnara guttata guttata (Bremer & Grey, 1852)
 Parnara ogasawarensis Matsumura, 1906
 Pelopidas agna agna (Moore, [1866])
 Pelopidas jansonis (Butler, 1878)
 Pelopidas mathias oberthuri Evans, 1937
 Polytremis pellucida pellucida (Murray, 1875)
 Potanthus flavus flavus (Murray, 1875)
 Pyrgus maculatus maculatus (Bremer & Grey, 1852)
 Pyrgus malvae unomasahiroi Fujioka, 1994
 Suastus gremius (Fabricius, 1798)
 Tagiades trebellius martinus Plötz, 1884
 Telicota colon hayashikeii Tsukiyama, Chiba & Fujioka, 1997
 Thoressa varia (Murray, 1875)
 Thymelicus leonina hamadakohi Fujioka, 1993
 Thymelicus leonina leonina (Butler, 1878)
 Thymelicus lineola lineola (Ochsenheimer, 1808)
 Thymelicus sylvatica nishimurai Hamada & Fujioka, 1997
 Thymelicus sylvatica sylvatica (Bremer, 1861)
 Udaspes folus (Cramer, [1775])

Косатцеві (Papilionidae) 

 Atrophaneura alcinous alcinous (Klug, 1836)
 Atrophaneura alcinous bradana (Fruhstorfer, 1908)
 Atrophaneura alcinous loochooana (Rothschild, 1896)
 Atrophaneura alcinous miyakoensis (Omoto, 1960)
 Atrophaneura alcinous yakushimana (Esaki & Umeno, 1929)
 Graphium agamemnon (Linnaeus, 1758)
 Graphium cloanthus kuge (Fruhstorfer, 1908)
 Graphium doson albidum (Wileman, 1903)
 Graphium doson perillus (Fruhstorfer, 1908)
 Graphium mullah (Alpheraky, 1897)
 Graphium sarpedon nipponum (Fruhstorfer, 1903)
 Luehdorfia japonica Leech, 1889
 Luehdorfia puziloi inexpecta Sheljuzhko, 1913
 Luehdorfia puziloi yessoensis Rothschild, 1918
 Pachliopta aristolochiae interposita (Fruhstorfer, 1904)
 Papilio alphenor Cramer, [1776]
 Papilio bianor okinawensis Fruhstorfer, 1898
 Papilio castor Westwood, 1842
 Papilio dehaanii dehaanii C. Felder & R. Felder, 1864
 Papilio dehaanii hachijonis Matsumura, 1919
 Papilio dehaanii tokaraensis Fujioka, 1975
 Papilio demoleus demoleus Linnaeus, 1758
 Papilio helenus nicconicolens Butler, 1881
 Papilio maackii Ménétriès, 1858
 Papilio machaon hippocrates C. Felder & R. Felder, 1864
 Papilio macilentus macilentus Janson, 1877
 Papilio memnon thunbergii von Siebold, 1824
 Papilio paris nakaharai Shirôzu, 1960
 Papilio polytes polytes Linnaeus, 1758
 Papilio protenor demetrius Stoll, [1782]
 Papilio protenor liukiuensis Fruhstorfer, [1899]
 Papilio rumanzovius Eschscholtz, 1821
 Papilio ryukyuensis amamiensis (Fujioka, 1981)
 Papilio ryukyuensis ryukyuensis Fujioka, 1975
 Papilio xuthus Linnaeus, 1767
 Parnassius citrinarius citrinarius Motschulsky, 1866
 Parnassius eversmanni daisetsuzanus Matsumura, 1926
 Parnassius stubbendorfii hoenei Schweitzer, 1912
 Parnassius stubbendorfii tateyamai Fujioka, 1997
 Sericinus montela Gray, 1853
 Troides aeacus kaguya (Nakahara & Esaki, 1930)
 Troides helena helena (Linnaeus, 1758)

Біланові (Pieridae) 

 Anthocharis cardamines hayashii Fujioka, 1970
 Anthocharis cardamines isshikii Matsumura, 1925
 Anthocharis scolymus scolymus Butler, 1866
 Aporia crataegi adherbal Fruhstorfer, 1910
 Aporia hippia japonica Matsumura, 1919
 Appias albina semperi (Moore, [1905])
 Appias indra aristoxemus Fruhstorfer, 1908
 Appias libythea (Fabricius, 1775)
 Appias lyncida formosana (Wallace, 1866)
 Appias maria kabiraensis Murayama, 1970
 Appias nero domitia (C. Felder & R. Felder, 1862)
 Appias panda nathalia (C. Felder & R. Felder, 1862)
 Appias paulina minato (Fruhstorfer, [1899])
 Catopsilia pomona pomona (Fabricius, 1775)
 Catopsilia pyranthe pyranthe (Linnaeus, 1758)
 Catopsilia scylla (Linnaeus, 1763)
 Colias erate poliographa Motschulsky, [1861]
 Colias fieldii chinensis Verity, 1909
 Colias palaeno aias Fruhstorfer, 1903
 Colias palaeno sugitanii Esaki, 1929
 Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, [1910])
 Eurema brigitta hainana (Moore, 1878)
 Eurema hecabe hecabe (Linnaeus, 1758)
 Eurema laeta betheseba (Janson, 1878)
 Eurema mandarina mandarina (de l'Orza, 1869)
 Gonepteryx amintha formosana (Fruhstorfer, 1908)
 Gonepteryx aspasia niphonica Verity, 1909
 Gonepteryx maxima maxima Butler, 1885
 Hebomoia glaucippe liukiuensis Fruhstorfer, 1898
 Ixias pyrene insignis Butler, 1879
 Leptidea amurensis amurensis (Ménétriès, 1858) Detail
 Leptidea amurensis vibilia (Janson, 1878)
 Leptidea morsei morsei (Fenton, [1882])
 Leptosia nina niobe (Wallace, 1866)
 Pieris brassicae brassicae (Linnaeus, 1758)
 Pieris canidia canidia (Sparrman, 1768)
 Pieris canidia kaolicola Bryk, 1946
 Pieris tomariana Matsumura, 1928
 Pieris melete Ménétriès, 1857
 Pieris nesis japonica Shirôzu, 1952
 Pieris nesis nesis Fruhstorfer, 1909
 Pieris rapae crucivora Boisduval, 1836
 Pontia edusa davendra Hemming, 1934
 Talbotia naganum karumii (Ikeda, 1937)

Синявцеві (Lycaenidae) 

 Acytolepis puspa ishigakiana (Matsumura, 1929)
 Albulina optilete daisetsuzana (Matsumura, 1926)
 Antigius attilia attilia (Bremer, 1861)
 Antigius attilia yamanakashoji Fujioka, 1993
 Antigius butleri butleri(Fenton, [1882])
 Antigius butleri kurinodakensis Fujioka, 1975
 Araragi enthea enthea (Janson, 1877)
 Arhopala bazalus turbata (Butler, [1882])
 Arhopala ganesa loomisi (H. Pryer, 1886)
 Arhopala japonica (Murray, 1875)
 Arhopala rama (Kollar, [1844])
 Artipe eryx okinawana (Matsumura, 1919)
 Artopoetes pryeri pryeri (Murray, 1873)
 Callophrys ferrea ferrea (Butler, 1866)
 Catochrysops panormus exiguus (Distant, 1886)
 Catochrysops strabo luzonensis Tite, 1959
 Celastrina argiolus ladonides (de l'Orza, 1869)
 Celastrina lavendularis himilcon (Fruhstorfer, 1909)
 Celastrina ogasawaraensis (H. Pryer, 1883)
 Celastrina sugitanii ainonica Murayama, 1952
 Celastrina sugitanii kyushuensis Shirôzu, 1943
 Celastrina sugitanii sugitanii (Matsumura, 1919)
 Chrysozephyrus brillantinus (Staudinger, 1887)
 Chrysozephyrus hisamatsusanus hisamatsusanus (Nagami & Ishiga, 1935)
 Chrysozephyrus smaragdinus smaragdinus (Bremer, 1861)
 Coreana raphaelis (Oberthür, 1880)
 Curetis acuta paracuta de Nicéville, 1902
 Deudorix epijarbas epijarbas (Moore, [1858])
 Euchrysops cnejus (Fabricius, 1798)
 Everes argiades argiades (Pallas, 1771)
 Everes lacturnus kawaii Matsumura, 1926
 Everes lacturnus lacturnus (Godart, [1824])
 Famegana alsulus (Herrich-Schäffer, 1869)
 Favonius cognatus latifasciatus Shirôzu & Hayashi, 1959
 Favonius jezoensis (Matsumura, 1915)
 Favonius orientalis (Murray, 1875)
 Favonius saphirinus saphirinus (Staudinger, 1887)
 Favonius taxila taxila (Bremer, 1861)
 Favonius ultramarinus ultramarinus (Fixsen, 1887)
 Favonius yuasai Shirôzu, 1947
 Fixsenia iyonis iyonis (Ota & Kusunoki, 1957)
 Fixsenia iyonis kibiensis (Shirôzu & M. Nanba, 1973)
 Fixsenia iyonis surugaensis (Fujioka, 1981)
 Fixsenia mera (Janson, 1877)
 Fixsenia pruni jezoensis (Matsumura, 1919)
 Fixsenia w-album fentoni (Butler, [1882])
 Freyeria putli (Kollar, [1844])
 Glaucopsyche lycormas lycormas (Butler, 1866)
 Glaucopsyche lycormas tomariana (Matsumura, 1928)
 Iratsume orsedice orsedice (Butler, [1882])
 Jamides alecto dromicus (Fruhstorfer, 1910)
 Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909
 Japonica lutea lutea (Hewitson, [1865])
 Japonica onoi mizobei Saigusa, 1993
 Japonica onoi onoi Murayama, 1953
 Japonica saepestriata gotohi Saigusa, 1993
 Japonica saepestriata saepestriata (Hewitson, [1865])
 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
 Leptotes plinius (Fabricius, 1793)
 Luthrodes mindora (C. Felder & R. Felder, 1865)
 Luthrodes pandava (Horsfield, [1829])
 Lycaena phlaeas chinensis (C. Felder, 1862)
 Megisba malaya sikkima Moore, 1884
 Nacaduba kurava septentrionalis Shirôzu, 1953
 Neopithecops zalmora (Butler, [1870])
 Neozephyrus japonicus japonicus (Murray, 1875)
 Niphanda fusca fusca (Bremer & Grey, 1852)
 Nothodanis schaeffera schaeffera (Eschscholtz, 1821)
 Petrelaea tombugensis tombugensis (Röber, 1886)
 Phengaris arionides takamukui (Matsumura, 1919)
 Phengaris teleius daisensis (Matsumura, 1926)
 Phengaris teleius hosonoi (A. Takahashi, 1973)
 Phengaris teleius kazamoto (H. Druce, 1875)
 Phengaris teleius ogumae (Matsumura, 1910)
 Pithecops corvus ryukyuensis Shiôzu, 1964
 Pithecops fulgens tsushimanus Shirôzu & Urata, 1957
 Plebejus argus micrargus (Butler, 1878)
 Plebejus argus pseudaegon (Butler, [1882])
 Plebejus argyrognomon praeterinsularis Verity, 1921
 Plebejus subsolanus iburiensis (Butler, [1882])
 Plebejus subsolanus yaginus (Strand, 1922)
 Plebejus subsolanus yarigadakeanus (Matsumura, 1929)
 Prosotas nora formosana (Fruhstorfer, 1916)
 Pseudozizeeria maha argia (Ménétriès, 1857)
 Pseudozizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929)
 Rapala arata (Bremer, 1861)
 Scolitantides orion jezoensis (Matsumura, 1919)
 Shijimia moorei moorei (Leech, 1889)
 Shijimiaeoides divina asonis (Matsumura, 1929)
 Shijimiaeoides divina barine (Leech, 1893)
 Shirozua jonasi jonasi (Janson, 1877)
 Sibataniozephyrus fujisanus fujisanus (Matsumura, 1910)
 Spalgis epeus dilama (Moore, 1878)
 Spindasis takanonis takanonis (Matsumura, 1906)
 Taraka hamada hamada (H. Druce, 1875)
 Thermozephyrus ataxus kirishimaensis (Okajima, 1922)
 Thermozephyrus ataxus yakushimaensis (Yazaki, [1924])
 Tongeia fischeri japonica Fujioka, 1975
 Tongeia fischeri shirozui Hida, 2005
 Tongeia fischeri shojii Satonaka, 2003
 Udara albocaerulea albocaerulea (Moore, 1879)
 Udara dilecta dilecta (Moore, 1879)
 Ussuriana stygiana (Butler, 1881)
 Wagimo signatus (Butler, [1882])
 Zizeeria karsandra (Moore, 1865)
 Zizina emelina emelina (de l'Orza, 1869)
 Zizina otis riukuensis (Matsumura, 1929)
 Zizula hylax (Fabricius, 1775)

Сонцевики (Nymphalidae) 
 Aglais io geisha (Stichel, 1908)
 Aglais urticae connexa (Butler, [1882])
 Aglais urticae esakii Kurosawa & Fujioka, 1975
 Aglais urticae urticae (Linnaeus, 1758)
 Apatura metis substituta Butler, 1873
 Araschnia burejana burejana Bremer, 1861
 Araschnia levana obscura Fenton, [1882]
 Argynnis anadyomene ella Bremer, [1865]
 Argynnis childreni childreni Gray, 1831
 Argynnis hyperbius hyperbius (Linnaeus, 1763)
 Argynnis laodice japonica Ménétriès, 1857
 Argynnis paphia tsushimana Fruhstorfer, 1906
 Argynnis ruslana Motschulsky, 1866
 Argynnis sagana liane Fruhstorfer, 1907
 Ariadne ariadne pallidior (Fruhstorfer, 1899)
 Athyma fortuna kodahirai (Sonan, 1938)
 Athyma perius perius (Linnaeus, 1758)
 Athyma selenophora ishiana Fruhstorfer, 1899
 Boloria freija asahidakeana (Matsumura, 1926)
 Boloria iphigenia (Graeser, 1888)
 Boloria thore jezoensis (Matsumura, 1919)
 Brenthis daphne iwatensis (M. Okano, 1951)
 Brenthis daphne rabdia (Butler, 1877)
 Brenthis ino mashuensis (Kono, 1931)
 Brenthis ino tigroides (Fruhstorfer, 1907)
 Calinaga buddha formosana Fruhstorfer, 1908
 Cirrochroa tyche C. Felder & R. Felder, 1861
 Coenonympha hero latifasciata Matsumura, 1925
 Coenonympha hero neoperseis Fruhstorfer, 1908
 Coenonympha oedippus annulifer Butler, 1877
 Coenonympha oedippus arothius Okada & Torii, 1945
 Cupha erymanthis erymanthis (Drury, [1773])
 Cyrestis thyodamas mabella Fruhstorfer, 1898
 Danaus chrysippus chrysippus (Linnaeus, 1758)
 Danaus genutia genutia (Cramer, [1779])
 Danaus melanippus edmondii (Lesson, 1837)
 Danaus plexippus plexippus (Linnaeus, 1758)
 Dichorragia nesimachus ishigakiana Shirôzu, 1952
 Dichorragia nesimachus nesiotes Fruhstorfer, 1903
 Dichorragia nesimachus okinawaensis Shimagami, 1986
 Doleschallia bistaltide philippensis Fruhstorfer, 1899
 Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878
 Erebia ligea rishirizana Matsumura, 1928
 Erebia ligea takanonis Matsumura, 1909
 Erebia niphonica Janson, 1877
 Euploea camaralzeman cratis Butler, 1866
 Euploea core godartii Lucas, 1853
 Euploea eunice eunice (Godart, 1819)
 Euploea eunice hobsoni (Butler, [1878])
 Euploea klugii erichsonii C. Felder & R. Felder, [1865]
 Euploea midamus midamus (Linnaeus, 1758)
 Euploea mulciber barsine Fruhstorfer, 1904
 Euploea radamanthus radamanthus (Fabricius, 1793)
 Euploea swainson swainson (Godart, [1824])
 Euploea sylvester laetifica Butler, 1866
 Euploea tulliolus koxinga Fruhstorfer, 1908
 Euploea tulliolus polita Erichson, 1834
 Fabriciana adippe pallescens (Butler, 1873)
 Fabriciana nerippe (C. Felder & R. Felder, 1862)
 Hestina assimilis assimilis (Linnaeus, 1758)
 Hestina assimilis shirakii Shirôzu, 1955
 Hestina japonica (C. Felder & R. Felder, 1862)
 Hestina persimilis tsushimana Fujioka, 1981
 Hypolimnas anomala anomala (Wallace, 1869)
 Hypolimnas bolina bolina (Linnaeus, 1758)
 Hypolimnas bolina jacintha (Drury, 1773)
 Hypolimnas bolina kezia (Butler, [1878])
 Hypolimnas bolina philippensis (Butler, 1874)
 Hypolimnas bolina rarik (Eschscholtz, 1821)
 Hypolimnas misippus (Linnaeus, 1764)
 Idea leuconoe clara (Butler, 1867)
 Idea leuconoe riukiuensis (Holland, 1893)
 Ideopsis juventa manillana (Moore, 1883)
 Ideopsis similis similis (Linnaeus, 1758)
 Junonia almana almana (Linnaeus, 1758)
 Junonia atlites atlites (Linnaeus, 1763)
 Junonia hedonia ida (Cramer, 1775)
 Junonia hierta (Fabricius, 1798)
 Junonia iphita iphita (Cramer, [1779])
 Junonia lemonias lemonias (Linnaeus, 1758)
 Junonia orithya orithya (Linnaeus, 1758)
 Kallima inachus eucerca Fruhstorfer, 1898
 Kaniska canace ishima (Fruhstorfer, [1899])
 Kaniska canace nojaponicum (von Siebold, 1824)
 Kirinia fentoni (Butler, 1877)
 Lasiommata deidamia deidamia (Eversmann, 1851)
 Lasiommata deidamia interrupta (Fruhstorfer, 1909)
 Lasiommata deidamia kampuzana Y. Yazaki, 1981
 Lethe diana diana (Butler, 1866)
 Lethe diana mikuraensis Shirôzu, 1975
 Lethe europa pavida Fruhstorfer, 1908
 Lethe marginalis (Motschulsky, [1861])
 Lethe sicelis (Hewitson, [1862])
 Libythea geoffroy philippina Staudinger, 1889
 Libythea lepita amamiana Shirôzu, 1956
 Libythea lepita celtoides Fruhstorfer, [1909]
 Libythea lepita formosana Fruhstorfer, 1908
 Libythea narina luzonica Moore, [1901]
 Limenitis camilla japonica Ménétriès, 1857
 Limenitis glorifica Fruhstorfer, 1909
 Limenitis populi jezoensis Matsumura, 1919
 Lopinga achine achinoides (Butler, 1878)
 Lopinga achine jezoensis (Matsumura, 1919)
 Lopinga achine oniwakiensis Y. Yazaki & Hiramoto, 1981
 Melanargia epimede Staudinger, 1892
 Melanitis boisduvalia boisduvalia (C. Felder & R. Felder, 1863)
 Melanitis leda leda (Linnaeus, 1758)
 Melanitis phedima oitensis Matsumura, 1919
 Melitaea ambigua niphona (Butler, 1878)
 Melitaea protomedia Ménétriès, 1858
 Melitaea scotosia Butler, 1878
 Minois dryas bipunctata (Motschulsky, 1860)
 Mycalesis francisca perdiccas Hewitson, [1862]
 Mycalesis gotama fulginia Fruhstorfer, [1911]
 Mycalesis madjicosa amamiana Fujioka, 1975
 Mycalesis madjicosa madjicosa Butler, 1868
 Mycalesis perseus (Fabricius, 1775)
 Neope goschkevitschii (Ménétriès, 1857)
 Neope niphonica kiyosumiensis M. Takáhashi & Aoyama, 1981
 Neope niphonica marumoi Esaki & Umeno, 1929
 Neope niphonica niphonica Butler, 1881
 Neptis alwina (Bremer & Grey, 1852)
 Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1907
 Neptis philyra philyra Ménétriès, 1858
 Neptis pryeri hamadai Fujioka, Minotani & Fukuda, 1999
 Neptis pryeri iwasei Fujioka, 1998
 Neptis pryeri kitakamiensis Fukuda, Minotani & Iwano, 2000
 Neptis pryeri yodoei Fujioka, 1998
 Neptis rivularis bergmanni Bryk, 1942
 Neptis rivularis insularum Fruhstorfer, 1907
 Neptis rivularis shirozui M. Okano, 1954
 Neptis rivularis tadamiensis Higuma, 1961
 Neptis sappho intermedia W. B. Pryer, 1877
 Neptis sappho yessonensis Fruhstorfer, [1913]
 Ninguta schrenckii schrenckii (Ménétriès, 1858)
 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
 Nymphalis vaualbum ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Nymphalis xanthomelas japonica (Stichel, 1902)
 Oeneis melissa daisetsuzana Matsumura, 1926
 Oeneis norna asamana Matsumura, 1919
 Oeneis norna sugitanii Shirôzu, 1952
 Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909)
 Parantica luzonensis luzonensis (C. Felder & R. Felder, 1863)
 Parantica sita niphonica (Moore, 1883)
 Parantica swinhoei (Moore, 1883)
 Parantica vitrina vitrina (C. Felder & R. Felder, 1861)
 Parthenos sylla philippensis Fruhstorfer, 1898
 Phalanta alcippe (Stoll, [1782])
 Phalanta phalantha (Drury, [1773])
 Polygonia c-album hamigera (Butler, 1877)
 Polygonia c-aureum c-aureum (Linnaeus, 1758)
 Polyura eudamippus weismanni (Fritze, 1894)
 Polyura narcaea (Hewitson, [1854])
 Sasakia charonda charonda (Hewitson, [1863])
 Speyeria aglaja basalis (Matsumura, 1908)
 Speyeria aglaja fortuna (Janson, 1877)
 Symbrenthia lilaea lunica M.J. Bascombe, Johnston & F.S. Bascombe, 1999
 Tirumala hamata orientalis (Semper, 1879)
 Tirumala ishmoides sontinus (Fruhstorfer, 1911)
 Tirumala limniace limniace (Cramer, [1775])
 Tirumala limniace orestilla (Fruhstorfer, [1910])
 Tirumala septentrionis septentrionis (Butler, 1874)
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
 Vanessa indica indica (Herbst, 1794)
 Yoma sabina podium Tsukada, 1985
 Ypthima argus argus Butler, 1866
 Ypthima masakii Ito, 1947
 Ypthima multistriata ganus Fruhstorfer, [1911]
 Ypthima multistriata niphonica Murayama, 1969
 Ypthima riukiuana Matsumura, 1906
 Ypthima yayeyamana Nire, 1920
 Zophoessa callipteris (Butler, 1877)

Див. також 
 Список лускокрилих Японії

Посилання 
 Database MOKUROKU Based on Y. Hirashima, 1989 & 1990 Entomological Laboratory, Faculty of Agriculture, Kyushu University and Japan Wild Life Research Center (eds.), 1989, A Check List of Japanese Insects. 1,767 pp, Fukuoka. (In Japanese)
 Osaka Prefecture University Harmony Museum Lepidoptera collection images including types (under Scientific materials)
  Butterflies of Asia -Japan
 Konchu Dictionary of Japanese insect names
 Kyoichiro Ueda, Yoshihisa Sawada, Yutaka Yoshiyasu and Toshiya Hirowatari, 2000 A list ofJapanese Insect Collection by P. F. von Siebold and H. Burger preserved in Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, the Netherlands Bull. Kitakyushu Mus. Nat. Hist., 19: 43-75, pls. 5. March 31, 2000 online pdf

я
Фауна Японії
д
Японія